Сезон 1946/47 стал для «Манчестер Юнайтед» 45-м сезоном в Футбольной лиге и вторым сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии после возвращения в Первый дивизион в 1938 году. Это был первый сезон Футбольной лиги с момента возобновления соревнований в связи с окончанием Второй мировой войны. По итогам сезона «Юнайтед» занял второе место в чемпионате.

Первый дивизион Футбольной лиги

Кубок Англии

Статистика игроков

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1946/47 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1946-1947
Манчестер Юнайтед